Contres kan syfta på:
 Contres, Cher
 Contres, Loir-et-Cher